Тімеа Бабош і Анастасія Павлюченкова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Габріела Дабровскі і Сюй Іфань виграли титул, у фіналі перемігши пару Латіша Чжань і Андреа Сестіні-Главачкова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Sydney International, парний розряд
Жінки, парний розряд